Craik ist der Familienname folgender Personen:

David Craik, australischer Chemiker
 Dinah Craik (1826–1887), englische Romanautorin und Dichterin
 Donald Craik (1931–1985), kanadischer Politiker
 Elizabeth Craik (* 1939), britische Gräzistin
 George Lillie Craik (1798–1866), schottischer Schriftsteller
 Henry Craik (1805–1866), britischer Hebraist und Prediger

 Kenneth Craik (1914–1945), britischer Psychologe
 William Craik (1761~1814), US-amerikanischer Politiker

Craik steht für folgende Orte:

 Craik (Saskatchewan), Ort in Kanada
 Craik (Scottish Borders), Ort in Schottland
 James Craik (Córdoba), Ort in Argentinien

Siehe auch:

 Craig